Лас Гвалдијас има више значења:

 Лас Гвалдијас (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Гвалдијас (Рива Паласио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику